Kitajka – gatunek drzewa z rodziny różowatych
 Kitajka – rodzaj bawełnianej tkaniny